Safe and sound protocol, neurologische training voor het verlagen van overprikkeling bij autistische kinderen.
System Support Program, computerbesturingssysteem van IBM
server-to-server protocol, soort netwerkprotocol voor communicatie tussen computers
Scottish Socialist Party (1987-1990), voormalige Schotse politieke partij
Scottish Socialist Party (1998), Schotse politieke partij
Species Survival Plan, beschermingsprogramma van de Association of Zoos and Aquariums
Mitropa, tegenwoordig SSP Deutschland, cateringbedrijf